

Нью-Мілфорд — місто, штат Коннектикут
 Нью-Мілфорд — місто, штат Нью-Джерсі
 Нью-Мілфорд — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Мілфорд — селище, штат Іллінойс
 Нью-Мілфорд Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія